

Biografia 
Dopo il Liceo Artistico inizia la sua attività professionale come decoratore-scenografo nel settore del turismo.

Nel 1986 si trasferisce a Roma, dove comincia a collaborare con la ZED S.F.X., società di effetti speciali con la quale realizza installazioni ed oggetti per il cinema, la pubblicità e il teatro.

Dal 1989 affianca a questa anche l’attività di attrezzista occupandosi dell’allestimento di numerose fiction, film e programmi TV.

Ora lavora come attrezzista e come scultore.

Scrab 

Nel 1990 inizia la sua attività di scultore. Il suo lavoro nel cinema, televisione e pubblicità, gli ha permesso di conoscere materiali e di affinare tecniche. Inizialmente si ispira ad artisti come H.R. Giger, Dave Mc Kean, Mike Mignola ed a registi quali David Cronenberg, Tim Burton e David Lynch.

La prima serie, i “Tecnomorfi” (1990-1998), è un connubio tra archeologia industriale e arte primitiva.

La seconda serie, i “Paleomorfi” (1998-2000), è un bestiario fantastico in cui gli esemplari si presentano come reperti fossili.

Dal 2000 ad oggi compone le “Icone”, una reinterpretazione dell’arte bizantina e dell’arte sacra che utilizza oggetti del quotidiano, e infine gli “Archeomorfi”.

Esposizioni 
 “Museo del Fango” Fondazione G. Mazzullo - Palazzo dei Duchi di S. Stefano - Taormina 2010
 “54ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia” - Padiglione Italia - Palazzo delle Esposizioni - Torino 2011
 “Compromissioni” - Fondazione G. Mazzullo – Palazzo dei Duchi di S. Stefano  - Taormina 2012
 “Di Demoni e Dei” - Interazioni Art Gallery – Roma 2013
 “Cronache Cicliche” - La Clessidra Sala Blu – Roma 2013

Cinema 
 1989 "Con i piedi per aria", Vincenzo Verdecchi, Veradia film
 1990 "Naufraghi sotto costa", Marco Colli, Orango film
 1993 "La via del cibo", Paolo Ippolito e Eugenio Donadoni, Open film
 2000 "The discovery of heaven", Jeroen Krabbe, Metafilm italia (coproduzione nl gb it)
 2002 "Turno di notte" (cortometraggio), Carmen Giardina, Cinecittà holding/Settimarte
 2002  "Alla fine della notte", Salvatore Piscicelli, Centrale d’Essai
 2010  "L’arrivo di Wang", Manetti bros., Prod Manetti bros.
 2010 "Quel che resta", Laszlo Barbo, produzione straordinaria
 2016  "Zoolander2", Ben Stiller (per Makinarium)
 2016 "Ben Hur", Timur Bekmambetov (per Makinarium)
 2016  "Il confine", Carlo Carlei, Payper Moon
 2016  "Cruel Peter", Ascanio Malgarini e Christian Bisceglia, Makinarium/taa daa/imago film (per Makinarium)
 2021 "Cromosoma X" Lucia Bulgheroni

Note